

Савинське сільське поселення — сільське поселення, Пермський район, Пермський край
 Савинське сільське поселення — сільське поселення, Ульчський район, Хабаровський край